Pravdin kan som auktorsförkortning betyda:

 Fedor Nikolaevich Pravdin
 Ivan Fedorovich Pravdin

Robotskapade auktorsförkortningar